EBW ist eine Abkürzung für
 Flughafen-Code für Ebolowa in Kamerun
 EBW Eisenbahnbewachungs GmbH aus Dachau
 Eissport-Verband Baden-Württemberg
 Elektronen-Bernstein-Wellen
 electron beam welding, engl. für Elektronenstrahlschweißen
 die European Bike Week am Faaker See veranstaltet von Harley-Davidson
 European Book World
 Evangelisches Bildungswerk
 Eisenbahnbetriebswissenschaft
 Ewelina-Barbara-Weronika, einen in Schlesien/Polen vertretenen Vornamen

EBW